Buffalo Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Municipal Airport (Minnesota)
 Buffalo Municipal Airport (Missouri)
 Buffalo Municipal Airport (New York)
 Buffalo Municipal Airport (Oklahoma)